Notre-Dame-de-la-Clarté peut faire référence à : 

 Chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté en Perros-Guirec, dans le département des Côtes-d'Armor
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté en Plonévez-Porzay, dans le département du Finistère
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté en Combrit, également dans le département du Finistère.
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté en Kervignac, dans le département du Morbihan
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté en Querrien, dans le département du Finistère.

Mais aussi :
 Notre-Dame de la Clarté qui est un sloop mytilicole construit en 1955 et classé depuis 2012 aux monuments historiques